Friedrichsberg ist der Name von geographischen Objekten:

Orte und Ortsteile:
 Friedrichsberg (Abtswind), Ortsteil des Marktes Abtswind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Friedrichsberg (Berlin), ehemaliger Ortsteil von Berlin
 Friedrichsberg (Dobersdorf), Ortsteil der Gemeinde Dobersdorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Friedrichsberg (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Amberg-Sulzbach, 1989 eingegliedert nach Freudenberg (Oberpfalz)
 Friedrichsberg (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Friedrichsberg (Schleswig), Ortsteil der Stadt Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Friedrichsberg (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Friedrichsberg (Wuppertal), Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsberg (Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen): Pskowskoje (Kaliningrad, Osjorsk, Gawrilowo), Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Friedrichsberg (Kreis Landsberg a.d. Warthe, Brandenburg): Motylewo (Bogdaniec), Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Friedrichsberg (Kreis Naugard, Pommern): Błotno (Nowogard), Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Friedrichsberg (Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen): Puchowica, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedrichsberg (Kreis Rastenburg, Ostpreußen): Wilcza Wólka (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedrichsberg (Kreis Rummelsburg, Pommern): Ciemnica, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Friedrichsberg (Kreis Sensburg, Ostpreußen): Witomin, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedrichsberg (Seeland): Frederiksberg bei Kopenhagen, Hauptstadtregion, Dänemark

Berge und Erhebungen:
 Friedrichsberg (Niederbayern) (930 m), im Bayerischen Wald, bei Friedrichsberg und Thalberg (Wegscheid), Landkreis Passau, Bayern
 Friedrichsberg (Naabgebirge) (631,0 m), im Naabgebirge, bei Etsdorf (Freudenberg), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Friedrichsberg (Steigerwald) (473,1 m), im Steigerwald, bei Abtswind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Friedrichsberg (Waldenburger Berge) (516,7 m), nahe Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; mit Sendeturm Waldenburg-Friedrichsberg
 Friedrichsberg, deutscher Name des Bouřný (702,5 m), im Lausitzer Gebirge, nahe Horni Svetla (Mařenice), Bezirk Česká Lípa, Tschechien
 Friedrichsberg, deutscher Name des Bedřichov, in der Středolabská tabule, Tschechien
in der Středolabská tabule, Tschechien(702,5 m), 

Friedrichsberg steht auch für:
 Staatskrankenanstalt Friedrichsberg, ehemalige Bezeichnung der Schön Klinik Hamburg Eilbek, in Hamburg
 Friedrichsberg, S-Bahn-Station in Hamburg-Dulsberg

Siehe auch:
 Friederikenberg
 Friedrichsburg